2017 MIB Nordic Gorzow FIM Speedway Grand Prix of Poland – ósma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2017. Zawody odbyły się 26 sierpnia 2017 na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Krzysztofa Kasprzaka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Kacper Woryna i Oskar Polis.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Martin Smolinski.
 (#45)  Greg Hancock → (#84)  Martin Smolinski

Również ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Niels Kristian Iversen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Václav Milík.
 (#88)  Niels Kristian Iversen → (#225)  Václav Milík

Kolejnym zawodnikiem, który z powodu kontuzji nie wystąpił w zawodach był Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Michael Jepsen Jensen.
 (#12)  Nicki Pedersen → (#52)  Michael Jepsen Jensen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 25 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, II
2017, II
2017 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Gorzowie Wielkopolskim